Юрке́вич (, ) — фамилия белорусского происхождения; образована от имени Юрка ← Юрий.

Известные носители:
 
 Юркевич, Андрей Иванович (1869—?) — член III Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 Юркевич, Бенедикт — писатель XIX века; более известен под псевдонимом «Dołęga Benedykt».
 Юркевич, Борис Платонович (1908—1970)— настоящее имя Бориса Башилова, русского публициста и писателя.
 Юркевич, Валерий Николаевич (род. 1939) — советский и российский художник.
 Юркевич, Виктор Дмитриевич (1898—1939) — украинский историк.
 Юркевич, Владимир Иванович (1885—1964) — русский и американский инженер-кораблестроитель.
 Юркевич, Дмитрий (род. 1987) — латвийский легкоатлет.
 Юркевич, Евгений Николаевич (род. 1936) — советский футболист.
 
 Юркевич, Карл Онуфриевич (1822—?) — профессор минералогии и геологии в Варшавском университете.
 Юркевич, Лев Иосифович (1884—1919) — украинский политический деятель, публицист, теоретик марксизма, литератор.
 Юркевич, Михаил Андреевич — писатель, священник, воспитанник Казанской духовной академии.
 Юркевич, Мстислав Владимирович (1885 — после 1918) — российский художник.
 Юркевич, Павел Борисович (1955—2022) — российский бизнесмен и изобретатель.
 Юркевич, Памфил Данилович (1826—1874) — русский философ и педагог.
 
 Юркевич, Ростислав Константинович (1909—?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Юркевич, Сергей (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Юркевич, Фёдор Михайлович (род. 2003) — белорусский футболист.

Известные носительницы:
 Юркевич, Анна (род. 1984) — польская фигуристка, четырёхкратная чемпионка страны.
 Юркевич, Дарья Александровна (род. 1988) — белорусская биатлонистка.
 Юркевич, Елена Романовна (1903—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Юркевич, Мария Емельяновна (1916—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Юркевич, Софья Ивановна (в замуж. Липеровская; 1892—1973) — советский педагог, автор ряда книг по русской литературе для школьников и учителей о жизни и творчестве А. Н. Островского, М. М. Пришвина, И. С. Тургенева, А. С. Пушкина. Гимназическая подруга Марины Цветаевой.

См. также 
 Юркевичи — дворянский род.
 Юркевичи — деревня в Гомельской области Белоруссии.

Примечания